Juan Bravo hace referencia a varios artículos:

Personas
 Juan Bravo (c. 1483-1521), uno de los líderes comuneros en la Guerra de las Comunidades de Castilla;
 Juan Bravo Lasprilla (m. 1663), eclesiástico español que llegó a ser obispo de Lugo, León y Cartagena;
 Juan Bravo del Ribero y Correa (1685-1752), eclesiástico criollo peruano que llegó a ser obispo de Arequipa y de Santiago de Chile;
 Juan Bravo Murillo (1803-1873), presidente del Consejo de ministros durante el reinado de Isabel II de España;
 Juan Bravo (marino) (nacido en 1865), chileno de origen mapuche, héroe del Combate naval de Punta Gruesa de la Guerra del Pacífico;
 Juan Bravo Baena (nacido en 1974), político español;
 Juan Bravo (futbolista) (nacido en 1990), colombiano;